Il dialetto bolognese cittadino, definito anche bolognese intramurario standard (da Daniele Vitali), è quella sottovariante del dialetto bolognese parlato nella città di Bologna, nell'area anticamente ricompresa all'interno delle mura (odierni viali di circonvallazione). 

Si contrappone alle altre cinque principali sottovarianti di dialetto bolognese, definite ariose (dal bologn. ariåuṡ = arioso, fig. di fuori città). 

È considerata da molti parlanti come la forma più prestigiosa di dialetto bolognese, ed è anche la più studiata.

Principali differenze fonetiche 
Rispetto ad altre sottovarianti di bolognese, in quello cittadino si registrano le seguenti tendenze odierne:

Riduzione di ä e å ad a davanti a consonanti nasali: mentre nei dialetti bolognesi rustici occidentali "naturalmente" si  pronuncia [natural'mɛiŋt], nella variante cittadina odierna la stessa parola verrà pronunciata  o ; il nome della città di Bologna, Bulåggna in città viene pronunciato , e parole distinte come mänt "mente" e månt "monte" suonano ormai come omofone.

Riduzione di ä e å ad a anche davanti alle altre consonanti: "cassetto, secco" e "rotto, rosso" si dicono casàtt, sacc  e rått, råss , mentre ad es. nei dialetti bolognesi montani medi si dice ancora .

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Sottogruppo dialettale bolognese
Dialetti bolognesi rustici occidentali
Dialetti bolognesi rustici orientali
Dialetti bolognesi rustici settentrionali
Dialetti bolognesi montani medi
Dialetti bolognesi montani alti

Bolognese